Karel Fridrich Bádenský (22. listopadu 1728, Karlsruhe – 10. června 1811, Karlsruhe) byl bádenský panovník a sjednotitel Bádenska, markrabě Bádensko-Durlašský (1738–1771), Bádensko-Bádenský (1761–1771), později markrabě bádenský (1771–1803/1806), ještě později kurfiřt bádenský (1803–1806) a nakonec první bádenský velkovévoda (1806–1811).

Vláda 
Bádensko bylo od 12. století po většinu času s krátkými výjimkami rozděleno mezi větve rodu Zähringenů, ale až v roce 1771 se právě markrabě Bádenska-Durlachu Karel Fridrich rozhodl potom co zdědil sousední markrabství Báden-Bádensko, přijmout (po delší době kdy nebyl používán) titul markraběte Bádenského a postupně sjednotit Bádensko včetně okolních biskupství, což se mu definitivně povedlo mezi lety 1805–1810. V roce 1803 udělil Napoleon markraběti Karlu Fridrichovi kurfiřtský hlas (v té době jím sjednocované Bádensko mělo méně než polovinu z budoucího území). Bádenské markrabství a zároveň kurfiřtství zaniklo v roce 1806 povýšením na velkovévodství a zánikem Svaté říše římské.

Manželství a potomci 
Poprvé se oženil 28. ledna 1751 s Karolínou Luisou Hesensko-Darmstadtskou (11. 7. 1723 – 8. 4. 1783), která porodila pět dětí:
 1. Karel Ludvík (14. 2. 1755 Karlsruhe – 16. 12. 1801 Arboga), bádenský dědičný princ
 ⚭ 1774 Amálie Hesensko-Darmstadtská (20. 6. 1754 Prenzlau – 21. 6. 1832 Bruchsal), rodem lankraběnka hesensko-darmstadtská
 2. Fridrich (29. 8. 1756 Karlsruhe – 28. 5. 1817 tamtéž) 
 ⚭ 1791 Luisa Nasavsko-Usingenská (16. 8. 1776 Wiesbaden – 19. 2. 1829 Karlsruhe)
 3. Ludvík I. (9. 2. 1763 Karlsruhe – 30. 3. 1830 tamtéž), bádenský velkovévoda od roku 1818 až do své smrti, svobodný, ale měl nemanželské potomky
 4. syn (*/† 29. 7. 1764 Karlsruhe)
 5. Luisa Augusta (8. 1. 1767 Karlsruhe – 11. 1. 1767 tamtéž)

Po smrti první manželky se oženil se svobodnou paní Luisou Karolinou Geyer von Geyersberg (26. 5. 1767 – 23. 6. 1820). Šlo o „morganatické manželství“, neboť její rodina, ač ze staré šlechty, přece nebyla považována za rovnocennou. Z manželství vzešlo dalších pět potomků:
 1. Leopold (29. 8. 1790 Karlsruhe – 24. 4. 1852 tamtéž), bádenský velkovévoda od roku 1830 až do své smrti
 ⚭ 1819 Žofie Vilemína Švédská (21. 5. 1801 Stockholm – 6. 7. 1865 Karlsruhe), rodem švédská princezna
 2. Vilém (8. 4. 1792 Karlsruhe – 11. 10. 1859 tamtéž)
 ⚭ 1830 Alžběta Alexandra Württemberská (27. 2. 1802 – 5. 12. 1864 Karlsruhe)
 3. Fridrich Alexandr (10. 6. 1793 Karlsruhe – 18. 6. 1793 tamtéž)
 4. Amálie (26. 1. 1795 Karlsruhe – 14. 9. 1869 tamtéž)
 ⚭ 1818 Karel Egon II. z Fürstenbergu (28. 10. 1796 Praha – 22. 10.  1854 Bad Ischl), 5. kníže z Fürstenbergu
 Maximilián (8. 12. 1796 Weidenbach – 6. 3. 1882 Karlsruhe), generál kavelerie, svobodný a bezdětný

Vývod z předků

Reference

Související články 
 Bádenské markrabství
 Bádenské velkovévodství
 Zähringenové

Externí odkazy 
 

Zähringenové
Bádenská markrabata
Bádenští velkovévodové
Protestantští panovníci
Bádenští princové
Narození v roce 1728
Narození v Karlsruhe
Úmrtí v roce 1811
Úmrtí v Karlsruhe
Muži
Narození 22. listopadu
Úmrtí 10. června